Sala ima više značenja:
 Sala, Arezzo
 Sala, Ascoli Piceno
 Sala, Avellino
 Sala, Belluno
 Sala, Benevento
 Sala, Forlì-Cesena
 Sala, Lucca
 Sala, Pavia
 Sala, Reggio Calabria
 Sala, Rieti
 Sala, Terni
 Sala, Torino
 Sala, Treviso